Пло́щадь Са́харова, пло́щадь Акаде́мика Са́харова — название площадей, названных в честь академика Андрея Дмитриевича Сахарова в ряде городов России и мира.

Россия 
 Площадь Сахарова — площадь в Барнауле.
 Площадь Академика Сахарова — площадь в Санкт-Петербурге.

Другие страны 
 Площадь Андрея Сахарова — площадь в Вильнюсе.
 Площадь Сахарова — площадь в центральной части Еревана.
 Площадь Андрея Сахарова — площадь в Нюрнберге.

См. также 
 Мост Андрея Сахарова, город Арнем, Нидерланды
 Парк Академика Сахарова, Санкт-Петербург
 Проспект Академика Сахарова (список)
 Улица Академика Сахарова (список)